Petre Lucian Goge ()

Statistici

Club 

 De la meciul jucat la 1 martie 2022

Palmares 

 Rapid București

 Liga a III-a : 2018-19
 Liga IV – Bucuresti : 2017–18

Note

Legături externe

Profile at romaniansoccer.ro

Fotbaliști români
Români în viață
Sportivi români în viață
Fotbaliști ai FCM Târgu Mureș
Fotbaliști ai Universității Craiova
Fotbaliști ai CSM Politehnica Iași
Fotbaliști ai ACS Poli Timișoara